Amargosa – comune brasiliano nello Stato di Bahia
 Amargosa – fiume statunitense che scorre fra il Nevada e la California
 Amargosa – census-designated place statunitense della contea di Jim Wells nello Stato del Texas